El término diplomado puede referirse:

 a un diploma, cualquier instrumento o documento expedido por alguna autoridad pública;
 en España, a una diplomatura, una carrera universitaria de tres años.
 a un diplomado, un curso de especialización dictado por una universidad o institución de educación superior.